Hoja ist
 der alte Name der mittelalterlichen Handelsstadt an der Ostküste Afrikas, siehe Ungwana
 

Hoja ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Hoja (* 1992), deutsche Volleyballspielerin
 Dieter Hoja (* 1941), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Roland Hoja (* 1950), deutscher Gymnasiallehrer und Autor

Siehe auch:
 Hodscha
 Hoya (Begriffsklärung)